La coupe arabe féminine de football 2021 est une compétition féminine de football organisée par l'UAFA du  au  au Caire en Égypte, rassemblant six sélections nationales arabes.

Participants

Compétition

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Phase à élimination directe

Références 

Coupe arabe féminine de football
Compétition de football au Caire
Football féminin en Égypte
Événement sportif international en Égypte
Football en août 2021
Sport en septembre 2021
Sport en Égypte en 2021